Hearst peut faire référence à :

Entreprise
 Hearst Corporation, groupe de médias américains fondé par William Randolph Hearst en 1887

Toponyme
Hearst, ville canadienne de l'Ontario, nommée d'après le politicien canadien William Hearst
 île Hearst, une île de l'Antarctique, dans la mer de Weddell, nommée d'après le magnat William Randolph Hearst
 
 Hearst Castle, somptueuse propriété de William Randolph Hearst en Californie

Patronyme
William Hearst (1864-1914), premier ministre de l'Ontario

 Famille Hearst, une célèbre famille américaine dont :
 George Hearst (1820-1891), riche homme d'affaires et sénateur américain,
 John Randolph Hearst, Jr (1933-2011), homme d'affaires, petit-fils de William Hearst, cousin de Patricia Hearst, 
 Phoebe Hearst (1842–1919), institutrice et philanthrope américaine, épouse de George Hearst
 William Randolph Hearst (1863-1951), magnat américain de la presse, fondateur de la Hearst Corporation, groupe de médias américains, fils de George et Phoebe Hearst.
Patricia Hearst (1954-), petite-fille et héritière du précédent, à la vie mouvementée.

Autres
 le papyrus Hearst, un papyrus médical de l'ancienne Égypte, nommée d'après Phoebe Hearst
 Patty Hearst, un film americano-britannique de Paul Schrader sorti en 1988 sur l'histoire de la personne éponyme.

Voir aussi 
 ,
 
  
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais